Pisté puede referirse a:

Pisté (Tinum), población del municipio de Tinum en Yucatán, México.
Pisté (Mama), población del municipio de Mama en Yucatán, México.